Reise ins Glück steht für:

 Eine Reise ins Glück, deutscher Film von Wolfgang Schleif (1958)
 A Trip to Bountiful – Reise ins Glück, US-amerikanischer Film von Peter Masterson (1985)
 Heremakono – Reise ins Glück, mauretanischer Film von Abderrahmane Sissako (2002)
 Die Reise ins Glück, deutscher Film von Wenzel Storch (2004)

Siehe auch:
 Die Reise nach dem Glück, Novelle von Paul Heyse (1864)